Franciaország
Spoy, település Aube megyében
Spoy, település Côte-d’Or megyében